Kurt Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Kurt Fiedler (Maler) (1878–1950), deutscher impressionistischer Maler
 Kurt Fiedler (Politiker, 1891) (1891–nach 1952), deutscher Politiker (LDPD)
 Kurt Fiedler (Grafiker) (1894–1950), deutscher Grafiker
 Kurt Fiedler (Politiker, 1922) (1922–1984), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Kurt Fiedler (Zoologe) (1925–2017), deutscher Zoologe
 Kurt Fiedler (Bauingenieur) (1933–2021), deutscher Bauingenieur, Professor, Rektor und Manager